Way Down East – film del 1908 diretto da Sidney Olcott
 Way Down East – film del 1914
 Agonia sui ghiacci (Way Down East) – film del 1920 diretto da David Wark Griffith
 Cuori incatenati (Way Down East) – film del 1935 diretto da Henry King